Ласточковые сорокопуты, или артамовые , — семейство воробьиных птиц.

Классификация 

 Подсемейство Cracticinae
 Род 
 
 
 Род 
 
 
 
 
 
 
 
 Род 
 
 
 
 Подсемейство Artaminae
 Род

Примечания

Литература 
 

 
Семейства птиц